Сборная Ливана по футболу — национальная футбольная команда Ливанской Республики. Сборная управляется Футбольной ассоциацией Ливана. Сборная Ливана входит в состав Азиатской конфедерации футбола. Она ни разу не участвовала в финальной стадии чемпионата Мира. В 2000 году Ливан принимал Кубок Азии и занял четвёртое место в группе.

История

Чемпионат мира 
 С 1930 по 1982 — не принимала участие.
 1986 — забрала заявку.
 С 1990 по 2022 — не смогла выйти в финальную стадию.

Кубок Азии 
 С 1956 по 1968 — не принимала участие.
 1972 — не смогла выйти в финальную стадию.
 1976 — снялась с соревнования
 1980 — не смогла выйти в финальную стадию.
 С 1984 по 1992 — не принимала участие.
 1996 — не смогла выйти в финальную стадию.
 2000 — групповой этап.
 2004 — не смогла выйти в финальную стадию.
 2007 — снялась с соревнования на стадии квалификации.
 2011 — не смогла выйти в финальную стадию
 2015 — не смогла выйти в финальную стадию
 2019 — групповой этап

Чемпионат западной Азии по футболу

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Миодрагом Радуловичем для участия в матчах Кубка Азии 2019, который пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля 2019 года.
 Игры и голы приведены по состоянию на 17 января 2019 года:

Тренеры сборной Ливана 

В 1990-е гг. за сборную Ливана выступал ряд футболистов, выходцев из СССР (в основном, из Армении):
 Бабкен Меликян (в английской транскрипции обозначался как Papken Malikian)
 Вартан Казарян (в английской транскрипции обозначался как Wartan Ghazarian)
 Гурген Енгибарян (в английской транскрипции обозначался как Korken Yenkibarian)
 Геворк Карапетян (в английской транскрипции обозначался как Kevork Garabedian)

Примечания

Ссылки 
 Сборная Ливана на сайте ФИФА 
 Ранняя статистика и история сборной Ливана 
 Все матчи сборной Ливана с 1940 года 

Ливан